Dzbanice kan syfta på följande platser:

Polen 

 Dzbanice (ort i Polen), Masoviens vojvodskap, Powiat pułtuski,

Tjeckien 

 Džbánice, ort, Södra Mähren, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar